Upstairs (1919), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
Upstairs (2009), een Duitse thriller onder regie van Robert-Adrian Pejo